Sangiacomesi – abitanti di Monte San Giacomo
Sangiacomesi – abitanti di San Giacomo (Spoleto)
Sangiacomesi – abitanti di San Giacomo Vercellese
Sangiacomesi – abitanti di San Giacomo d'Acri
Sangiacomesi – abitanti di San Giacomo degli Schiavoni
Sangiacomesi – abitanti di San Giacomo delle Segnate
Sangiacomesi – abitanti di San Giacomo di Roburent